Ashampoo WinOptimizer — условно-бесплатная программа, , для оптимизации операционной системы за счёт её настройки и очистки, разработанная компанией Ashampoo. Работает на компьютерах под управлением ОС Microsoft Windows 7, 8, 10. По состоянию на 2021 год существуют три актуальные версии:
 платная (Ashampoo® WinOptimizer 19);
 бесплатная (Ashampoo® WinOptimizer Free) — версия Free требует бесплатной регистрации;
 под названием Ashampoo WinOptimizer 2021 распространяется бесплатная версия предыдущего платного выпуска программы — Ashampoo WinOptimizer 18.

В меню «О программе» Ashampoo® WinOptimizer Free по состоянию на сентябрь 2021 года показывает номер версии 17.00.33. Ещё один признак того, что WinOptimizer Free создана на основе «позапрошлой» платной версии — надпись в интерфейсе: «Автоматические функции доступны только в Ashampoo WinOptimizer 17!». Ashampoo WinOptimizer 2021 в меню «О программе» показывает номер версии 18.00.19.

Возможности

Ashampoo WinOptimizer FREE 
Бесплатная (free) версия имеет такие возможности:
 Автоматический анализ системы при запуске программы.
 Очистка интернет-кэша, cookies, истории браузеров и других следов веб-сёрфинга.
 Дефрагментация реестра Windows.
 Управление службами Windows (аналог системной утилиты «Службы»).
 Управление автозагрузкой Windows.
 Управление работающими процессами (аналог вкладки «Процессы» в «Диспетчере задач» Windows).
 Удаление приложений (аналог раздела «Приложения и возможности» Параметров Windows 10 или раздела «Программы и компоненты» Панели управления Windows).
 «AntiSpy» — параметры конфиденциальности (интересный факт: служба времени Windows названа в WinOptimizer «бесполезным источником риска»).
 «Конфиденциальность Win10» — отдельный обширный раздел настроек конфиденциальности, актуальных только для Windows 10.
 Редактирование «привязок программ» (файловых ассоциаций).
 Настройка меню правой кнопки мыши («правого клика»)
 Отображение детальной информации о системе."
 Обнаружение «пожирателей ресурсов» — папок, файлов и типов данных, занимающих значительное место на диске.
 Тестирование производительности системы.
 Тестирование жёстких дисков.
 Управление шрифтами системы (аналог системных параметров «Шрифты»).
 Надёжное удаление файлов.
 Шифрование, разбиение, объединение файлов.
 Восстановление файлов.
 Проверка ссылок на программы (список ярлыков программ на рабочем столе и в меню «Пуск» с указанием неверных ярлыков). Неверные ярлыки можно удалить или исправить вручную («свойства»).
 Управление «скрытыми ADS-потоками» (альтернативными потоками данных).
 Управление точками восстановления системы.
 Управление правами пользователей.
 Управление схемами электропитания (аналог раздела «Электропитание» Панели управления Windows).
 Отмена изменений, сделанных с помощью Ashampoo WinOptimizer.

Ashampoo WinOptimizer 19 
Платная версия, кроме вышеперечисленного, имеет следующие возможности:
 Оптимизация «в один клик».
 Освобождение места на диске.
 Дефрагментация данных на жёстких дисках (аналог стандартного средства Windows —  «Оптимизация дисков»).
 Оптимизация системы для SSD.
 Оптимизация параметров сети.
 Очистка реестра Windows.
 «Управление параметрами системы».
 Управление расширениями браузеров.
 «Просмотр состояния жёстких дисков».
 Проверка дисков на ошибки.
 Поиск дубликатов файлов.
 Управление порядком иконок (значков).
 Создание заданий по обслуживанию системы.

Ashampoo WinOptimizer 2021
Программа, являющаяся бесплатной версией предыдущего выпуска WinOptimizer (18), имеет некоторые возможности платной версии программы, недоступные в версии «Free». Распространяется при условии бесплатной регистрации, как и при использовании версии «Free». В частности, доступны:
 Оптимизация параметров сети.
 Проверка дисков на ошибки.

Системные требования 
 Операционная система Windows 10, Windows 8 или Windows 7.
 Для использования программы требуются полные права администратора.
 Для активации программы требуется подключение к Интернету. Лицензия будет периодически проверяться с заданными интервалами времени.
 Разрешение экрана не менее 1280x768 (рекомендуется 1920x1080).

Примечания 

Утилиты
Ashampoo